Энс ():

Топонимы 
 Энс — община и город в Австрии.
 Энс — река в Верхней Австрии, правый приток Дуная.

См. также 
 Энсталь — долина в Верхней Австрии и в западной части Штирии.
 Эннс

Ссылки